Ed steht für:
 Ed – Der Bowling-Anwalt, US-amerikanische Fernsehserie (2000–2004)
 Mr. Ed, eine US-amerikanische Comedyserie von Walter R. Brooks
 Ed von Schleck, deutsche Speiseeismarke
 , siehe Abspann
 Ed (Vorname), ein männlicher Vorname

Ed ist der Familienname bzw. Namensbestandteil folgender Personen:
 Christoph Marquard Ed (1809–1885), deutscher Buchdrucker, Verleger, Schriftsteller und Politiker
 Efrat Gal-Ed (* 1956), israelische Autorin, Übersetzerin, Literaturwissenschaftlerin und Malerin
 Ida Boy-Ed (1852–1928), deutsche Schriftstellerin
 Karl Boy-Ed (1872–1930), deutscher Offizier, Diplomat und Spion
 Pubert Boy-Ed (1846–1902), deutscher Kaufmann
 Walter Prescher van Ed (1916–1988), deutscher Maler

Ed ist der Name folgender Orte

in Bayern:
 Ed (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land
 Ed (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn
 Ed (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn
 Ed (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn
 Ed (Gstadt am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Gstadt am Chiemsee, Landkreis Rosenheim
 Ed (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting
 Ed (Hausham), Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach
 Ed (Hilgertshausen-Tandern), Ortsteil der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Landkreis Dachau
 Ed (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein
 Ed (Kirchham), Ortsteil der Gemeinde Kirchham, Landkreis Passau
 Ed (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach
 Ed (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein
 Ed (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn
 Ed (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn
 Ed (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau
 Ed (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein
 Ed (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen
 Ed (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn
 Ed (Tann), Ortsteil der Gemeinde Tann, Landkreis Rottal-Inn
 Ed (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Ed (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land
 Ed (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn
 Ed (Unterdietfurt), Ortsteil der Gemeinde Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn
 Ed (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn
 Ed (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn
 Ed (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn
 Ed am Berg, Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn
 Ed am Wald, Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn
 Ed bei Eggstetten, Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn
 Ed bei Kirn, Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn
 Ed bei Münchham, Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn

in Österreich:
 Ed (Gemeinde Tarsdorf), Ortsteil von Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Ed (Gemeinde Ebenau), Ort bei Ebenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Ed (Gemeinde Schleedorf), Ort bei Schleedorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Ed (Gemeinde Seeham), Ort bei Seeham, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Ed (Gemeinde Itter), Ort bei Itter, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Ed (Gemeinde Natternbach), Ortschaft von Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

in Schweden:
 Ed (Schweden), Ort in der Gemeinde Dals-Ed, Västra Götaland, Schweden

Ed. steht für:
 Edikt
 Edition
 Editor, siehe Herausgeber

ed steht für:
 ed (Texteditor), für Unix- und Unix-ähnliche Systeme

ED steht für:
 AirExplore (IATA-Code), slowakische Charterfluggesellschaft
 Deutschland (ICAO-Code), Länderkennung
 Chevrolet ED, siehe Chevrolet Master #Master Deluxe Serien EA/FA und ED/FD (1935–1936)
 Consolidated Edison (NYSE:ED), US-amerikanisches Unternehmen
 Edition Schott
 Effektivdosis, in der Medizin
 Eindickend-Speiche 
 Einschaltdauer, maximal zulässiges Nutzungsintervall einer Maschine oder eines Bauteils
 Einzeldosis, in der Medizin
 Eisenbahndirektion
 electron diffraction, Elektronenbeugung
 Ellbogendysplasie, eine Erkrankung v. a. großwüchsiger Hunderassen
 Encephalomyelitis disseminata, Multiple Sklerose
 Erektile Dysfunktion, eine Sexualstörung
 Erkennungsdienst, im Polizeiwesen
 Erstdiagnose, als Datumsangabe in der medizinischen Dokumentation
 Europäische Demokraten, ein europäisches Parteienbündnis
 Exfoliative Dermatitis, eine schwere Hauterkrankung 
 Extra-high Density, Datenträger mit hoher Aufzeichnungsdichte
 Extra low Dispersion, siehe Glas anomaler Dispersion
 SNK Evropští demokraté, tschechische Partei

ED steht als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Erding
 Großbritannien: Chelmsford
 Moldau: Rajon Edineț
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Estland

Siehe auch:
 Der beste Ed
 Edt
 Et

Abkürzung